Echipa națională de fotbal a Maltei reprezintă Malta în competițiile fotbalistice ale FIFA. Responsabilitatea alcătuirii acestei echipe aparține Asociația de Fotbal a Maltei. Nu s-a calificat niciodată la un turneu final. Primele două victorii au fost cele cu naționala Greciei (2–0 în 1975) și cu naționala Islandei, ambele în premilinariile Campionatului European, iar a treia cu reprezentativa Estorniei în 1993 (preliminariile CM 1994).

Istoria competițională

Preliminariile la CE și CM

Jucători

Lotul actual
Jucătorii selecționați pentru Preliminariile CE 2012 împotriva Georgia pe 8 octombrie 2010.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători convocați recent la prima reprezentativă
Următorii jucători au fost chemați la "națională" în ultimele 12 luni. Jucătorii retrași nu sunt incluși.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CE3431" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători cu 30 sau mai multe selecții

Jucătorii cu cele mai multe meciuri

{|class="wikitable" style="font-size:90%"
!style="background: #DD0000;" align=center|Nr.
!style="background: #DD0000;" width=50%|Nume
!style="background: #DD0000;" width=center|Carieră
!style="background: #DD0000;" width=center|Selecții
!style="background: #DD0000;" align=center|Goluri
|-
|align=center|1
|David Carabott
|align=center|1987–2005
|align=center|121
|align=center|12
|-
|align=center|2
|Gilbert Agius
|align=center|1993–Prezent
|align=center|119
|align=center|8
|-
|align=center|3
|Carmel Busuttil
|align=center|1982–2001
|align=center|111
|align=center|23
|-
|align=center|4
|Joe Brincat
|align=center|1988–2004
|align=center|103
|align=center|5
|-
|align=center|5
|John Buttigieg
|align=center|1984–2000
|align=center|95
|align=center|1
|-
|align=center|6
|Brian Said
|align=center|1996–Prezent
|align=center|91
|align=center|5
|-
|align=center|7
|Silvio Vella
|align=center|1988–2000
|align=center|90
|align=center|1
|-
|align=center|8
|Michael Mifsud
|align=center|2000-Prezent
|align=center|76
|align=center|25
|-
|align=center|9
|Michael Degiorgio
|align=center|1981–1992
|align=center|74
|align=center|4
|-
|align=center|10
|Hubert Suda
|align=center|1988–2003
|align=center|70
|align=center|8
|-

 Jucătorii scriși îngroșat sunt încă în activitate.

Golgheteri
{|class="wikitable" style="font-size:90%"
!style="background: #DD0000;" align=center|Nr.
!style="background: #DD0000;" width=50%|Nume
!style="background: #DD0000;" width=center|Carieră
!style="background: #DD0000;" width=center|Goluri
!style="background: #DD0000;" align=center|Selecții
|-
|align=center|1
|Michael Mifsud
|align=center|2000–Prezent
|align=center|26
|align=center|76
|-
|align=center|2
|Carmel Busuttil
|align=center|1982–2001
|align=center|23
|align=center|111
|-
|align=center|3
|David Carabott
|align=center|1987–2005
|align=center|12
|align=center|121
|-
|align=center|4
|Gilbert Agius
|align=center|1993–Prezent
|align=center|8
|align=center|119
|-
|align=center|=
|Hubert Suda
|align=center|1988–2003
|align=center|8
|align=center|70
|-
|align=center|6
|Kristian Laferla
|align=center|1986–1998
|align=center|6
|align=center|65
|-
|align=center|=
|Raymond Xuereb
|align=center|1971–1985
|align=center|6
|align=center|43
|-
|align=center|8
|Joe Brincat
|align=center|1988–2004
|align=center|5
|align=center|103
|-
|align=center|=
|George Mallia
|align=center|1999–Prezent
|align=center|5
|align=center|65
|-
|align=center|=
|Brian Said
|align=center|1996–Prezent
|align=center|5
|align=center|91
|-

Rezultatele Maltei cu alte echipe

Antrenorii Maltei

 1 meci cu Janos Bedl
 Antrenor asistent ↑ Carmel Busuttil

Antrenori
''După procentajul de victorii'

Note

Legături externe
Site-ul oficial al Asociației de Fotbal a Maltei
Arhiva rezultatelor din 1957 - prezent pe RSSSF

Fondări în 1957
Fotbal în Malta
Malta